«Босиком На Луне» — студийный альбом русской рок-группы «Ва-Банкъ», записанный и изданный в 2001 году.

Список композиций 
Все песни написаны участниками группы за исключением отмеченной.

Участники записи 

 Александр Ф. Скляр
 Алик Исмагилов
 Андрей Белизов
 Александр Белоносов
 Денис «Ден» Бурим
 Дядя Вова Родзянко
 Паша Овчаров

 Приглашённые музыканты
 Татьяна Анциферова
 Александр Солич
 Алексей Могилевский
 Абелардо Альфонсо Лопес Качао

Ссылки 
 «Босиком на Луне» на сайте Discogs.com 
 «Босиком на Луне» на сервисе «Яндекс.музыка» 

Альбомы группы «Ва-Банкъ»